Alan Gardner est le nom de :
 Alan Gardner (1742-1809),  baron Gardner ;
 Alan Hyde Gardner (1770-1815),  baron Gardner ;
 Alan Legge Gardner,  baron Gardner.